Windsor může znamenat:

Místa

Austrálie 
 Windsor (Nový Jižní Wales) — město v Novém Jižním Walesu
 Windsor (Queensland) — předměstí Brisbane v Queenslandu
Windsor (Jižní Austrálie) — město v Jižní Austrálii
 Windsor (Victoria) — předměstí Melbourne ve Victorii

Česko 
 Windsor (letohrádek) — zřícenina letohrádku u Lovosic

Kanada 
 Windsor (Nové Skotsko) — město v Novém Skotsku
 Windsor (Ontario) — město v Ontariu
 Windsor (Québec) — město v Québecu

Nový Zéland 
 Windsor (Nový Zéland) — město v Severním Otagu

Spojené království 
 Windsor — město u Londýna
 Windsor (hrad) — hrad u Windsoru
 Windsor (Belfast) — předměstí Belfastu
 Windsor (Cornwall) — osada v Cornwallu
 Windsor (Lincolnshire) — osada v Lincolnshire

USA 
 Windsor (Kalifornie)
 Windsor (Colorado)
 Windsor (Connecticut)
 Windsor (Alachua County, Florida)
 Windsor (Indian River County, Florida)
 Windsor (Mercer County, Illinois)
 Windsor (Shelby County, Illinois)
 Windsor (Indiana)
 Windsor (Kentucky)
 Windsor (Maine)
 Windsor (Massachusetts)
 Windsor (Missouri)
 Windsor (New Hampshire)
 Windsor (New Jersey)
 Windsor (New York)
 Windsor (Severní Karolína)
 Windsor (Severní Dakota)
Windsor (Pensylvánie)
 Windsor (Jižní Karolína)
 Windsor (Vermont)
Windsor (Virginie)
 Windsor Heights
 Windsor (Wisconsin)

Lidé

Rodné jméno 
 Windsor Davies — anglický herec

Příjmení 
 Windsorská dynastie — britská vládnoucí dynastie
 Louise Windsor
 Barbara Windsor — anglická herečka